Фанелли () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фанелли, Эрнест (1860—1917) — композитор.
 Фанелли, Франческо (1590–1653) — итальянский скульптор.